{{НП-США
 |статус                  = Город
 |русское название        = Спрингфилд
 |оригинальное название   = 
 |герб                    = 
 |флаг                    = 
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_dir =N |lat_deg =43 |lat_min =17 |lat_sec =50
  |lon_dir =W |lon_deg =72 |lon_min =29 |lon_sec = 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |карта страны            = 
 |карта региона           = 
 |карта района            = 
 |размер карты страны     = 
 |размер карты региона    = 
 |размер карты района     = 
 |штат                    = Вермонт
 |штат в таблице          = Вермонт
 |вид округа              = Округ (США)Округ
 |округ                   = Уинсор
 |округ в таблице         = Уинсор (округ)Уинсор
 |вид общины              = Округ (США)Округ
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = 
 |дата основания          = 
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = 
 |статус с                = 1761
 |площадь                 = 128,1
 |высота центра НП        = 122.

21 июля 2007 года в Спрингфилде прошла мировая премьера мультфильма «Симпсоны в кино»: вермонтскому городу пришлось побороться за это право с тринадцатью другими американскими Спрингфилдами.

Демография 
 Население
 2000 год — 9078 человек
 2010 — 9373
 Расовый состав
 белые — 97,6 %
 азиаты — 0,75 %
 негры и афроамериканцы — 0,25 %
 коренные американцы — 0,15 %
 уроженцы тихоокеанских островов или Гавайев — 0,05 %
 прочие расы — 0,2 %
 смешанные расы — 1,0 %
 латиноамериканцы — 0,7 %
 Происхождение предков
 англичане — 16,1 %
 французы — 14,9 %
 ирландцы — 11,4 %
 франкоканадцы — 9,9 %
 коренные американцы — 7,6 %
 немцы — 7,4 %.
 Особняк  — построен в 1904 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Художественное и историческое общество Спрингфилда
 Торговая палата города
 История города на сайте Торговой палаты
 Новости города на сайте springfieldvt.blogspot.ru
 Новости города на сайте springfieldvermont.blogspot.ru
 Спрингфилд на сайте hudsonvalleyruins.org
 Спрингфилд на сайте linkvermont.com

Города Вермонта
Населённые пункты округа Уинсор